Il doppio del torneo di tennis Ostrava Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jiří Novák e David Rikl che hanno battuto in finale Donald Johnson e Francisco Montana 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Assente
 David Adams /  Cyril Suk (primo turno)

 Donald Johnson /  Francisco Montana (finale)
 Kelly Jones /  Alex O'Brien (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ostrava Open 1997
ATP Tour 1997